Die Tribal-Klasse waren eine Gruppe von sechzehn Zerstörern, die vor dem Zweiten Weltkrieg für die Royal Navy gebaut wurden. Sie waren größer als die bis dahin bestellten Zerstörer der A- bis I-Klasse und eine Reaktion der britischen Marine auf die Großzerstörer der anderen Marinen, insbesondere Japans.
Die sechzehn Boote der Royal Navy kamen bis zum März 1939 in den Dienst. Zwölf gingen während des Zweiten Weltkriegs verloren, die übrigen wurden bis 1949 ausgesondert.

Die Royal Australian Navy (RAN) und Royal Canadian Navy (RCN) bestellten je sieben Zerstörer dieses Typs.
Drei in Australien für die RAN gebaute Boote wurden während des Krieges fertiggestellt. Die übrigen Aufträge wurden storniert. 1969 wurde das letzte australische Boot abgebrochen.
Vier der Boote für die RCN wurden ab 1940 in Newcastle (England) gebaut und 1942/43 abgeliefert. Eines ging 1944 verloren, die Haida wurde 1964 Museumsschiff und ist erhalten. Der Bau weiterer vier Boote (eins zusätzlich für den Kriegsverlust) wurde während des Krieges in Kanada begonnen, sie wurden aber erst nach dem Kriegsende fertiggestellt und in den 60er-Jahren verschrottet.

Die Schiffe der Tribal-Klasse galten als groß, komplex und teuer.

Geschichte der zweiten Tribal-Klasse 
Nach der Tribal-Klasse von 1905, die auch wesentlich größer war als die vor ihr beschafften Zerstörer, erhielt die britische Marine erneut eine Gruppe von Schiffen, die nach Volksstämmen benannt waren, denen besondere soldatische Tugenden nachgesagt wurden.
Der Entwurf war eine Weiterentwicklung des Entwurfs eines leichten Flottenkreuzers, wie er etwas später in den Kreuzern der Dido-Klasse realisiert wurde. Die neuen Einheiten sollten einen Gegenpart zu den großen Zerstörern der anderen Marinen bilden, wie der japanischen Fubuki-Klasse (3 × 2 127-mm-Kanonen, 3 × 3 TR) und der italienischen Navigatori-Klasse (3 × 2 120-mm-Kanonen, 2 × 3 TR).

Die britische Admiralität entschied sich bei der neuen Tribal-Klasse für einen Zerstörer mit stärkerer Artilleriebewaffnung. Dabei hielt sie an den bewährten Hauptgeschützen der bisherigen Zerstörer fest, wobei aber schließlich acht 120-mm-Geschütze in neuentwickelten Zwillingslafetten statt der bislang üblichen vier Einzelgeschütze aufgestellt werden sollten. Diese Waffen waren für die Verteidigung gegen Flugzeuge nur bedingt geeignet, da ihre Maximalerhöhung nur 40° betrug.

Die Luftabwehr im Nahbereich sollten ursprünglich zwei, dann nur ein 2pdr-Vierling und zwei schwere Maschinengewehr-Vierlinge leisten. Die Torpedobewaffnung der neuen Boote war auf einen Vierlingssatz reduziert.

Am 10. März 1936 wurden die ersten sieben Einheiten in Auftrag gegeben; im Juni desselben Jahres folgten neun weitere Bestellungen. Alle liefen im Jahr 1937 auf sieben britischen Werften vom Stapel. Die Indienststellung des ersten Schiffes, der HMS Afridi, war am 3. Mai 1938. Wegen diverser Änderungen während der Ausrüstungsphase wurden sechs Schiffe erst 1939 abgeliefert; als letzter Tribal-Zerstörer kam die Punjabi Ende März 1939 zur Royal Navy.

Die Boote bildeten bei Indienstnahme zwei „Tribal-Flottillen“: die erste bei der Mittelmeerflotte und die zweite bei der Home Fleet. Noch vor Kriegsbeginn wurden sie in normale Zerstörerflottillen (6th DF Home Fleet, 4th Med) umbenannt. Ihre ersten Kampfeinsätze erlebten die Boote ab April 1940 vor Norwegen, wo die Afridi und die HMS Gurkha durch Luftangriffe verloren gingen. In der Folgezeit wurde die Luftabwehrfähigkeit der Boote verbessert. Alle Boote ersetzten das hintere überhöhte 120-mm-Doppelgeschütz durch ein 102-mm/L45-Mk. XVI-Zwillingsgeschütz. Die leichten Flakwaffen wurden auch nach und nach modernisiert und vermehrt. Allerdings gingen 1941 drei und 1942 sieben weitere Boote verloren, so dass die Royal Navy Anfang 1943 nur noch über vier Boote der Tribal-Klasse verfügte, die dann auch den Krieg überlebten. Beim Kriegsende in Europa befand sich die Ashanti seit September 1944 in der Überholung und kam auch nicht wieder in den Aktiven Dienst. Die drei anderen Boote waren zur Eastern Fleet im Indischen Ozean gekommen und wurden vor Burma eingesetzt. Nubian und Tartar kehrten im November 1945 in die Heimat zurück und wurden außer Dienst gestellt. Als letztes aktives Boot der Tribal-Klasse wurde die im Dezember 1945 zurückgekehrte Eskimo im Februar 1946 der Reserve zugeordnet. Sie hatte nur mit viel Glück und Aufwand einen schweren Torpedotreffer im Gefecht mit den deutschen Zerstörern in Narvik am 13. April 1940 überstanden.

Die Royal Canadian Navy erhielt die ersten vier ihrer ursprünglich sieben Boote zwischen Dezember 1942 und September 1943 von der High Walker Werft von Vickers-Armstrong, die schon vier Boote für die Royal Navy gebaut hatte. Die vier in Kanada bestellten Boote (darunter der Ersatzbau für den Kriegsverlust) kamen erst zwischen September 1945 und Oktober 1947 in Dienst.

Die Royal Australian Navy stellte am 30. April 1942 mit der in Cockatoo gebauten Arunta ihr erstes Boot in Dienst, der bis zum 25. Mai 1945 noch zwei Boote folgten.

Die im Krieg fertiggestellten Boote für die Commonwealth-Marinen kamen mit nur drei 120-mm-Zwillingskanonen Mk.XII und einem 102-mm/L45-Mk.XVI-Zwillings-Mehrzweckgeschütz auf der „X“-Position sowie leichten 20-mm-Oerlikon-Kanonen in Dienst. Die kanadischen Nachbauten erhielten gar keine 120-mm-Kanonen, dafür zwei 102-mm/L45-Mk.XVI-Zwillings-Geschütze und 40-mm-Bofors-Flak.
Die kanadischen Boote wurden in den 1950er-Jahren zu U-Abwehrbooten umgebaut. Dabei wurde die Bewaffnung erneut verändert und Squid-Mörser hinzugefügt. Auch die Aufbauten wurden verändert. Sie verdrängten dann 2200 ts. Ähnliche Veränderungen wurden auch an zwei australischen Booten durchgeführt.

Einheiten

Tribal-Zerstörer der Royal Navy 

1Einbau Turbinenanlage und Fertigstellung bei Parsons Marine Steam Turbine Co., Wallsend

Schiffe der Royal Canadian Navy

Schiffe der Royal Australian Navy

Literatur 
 David Lyon: HMS Cossack Tribal Class Destroyer. Profile Publication Ltd., Windsor (1970)
 David Lyon: The British Tribals, 1935. In Superdestroyers. Conway Maritime Press, Greenwich 11978, ISBN 0-85177-131-9
 M. J. Whitley: Zerstörer im Zweiten Weltkrieg. Motorbuch Verlag, Stuttgart 1991, ISBN 3-613-01426-2.

Weblinks 

 „TRIBAL“ destroyers (1938–1948)

Einzelnachweise 

 
Militärschiffsklasse (Vereinigtes Königreich)
Zerstörerklasse